La edición 38.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró  entre el 25 de mayo y el 5 de junio de 1933 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 90 tenistas  mientras que el cuadro individual femenino comenzó con 49 tenistas.

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso  el australiano John Crawford  logrando el único título  que obtendría en Roland Garros  al imponerse en la final al francés Henri Cochet.

En la competición individual femenina la victoria fue para la británica Margaret Scriven que lograba el primero de los dos  títulos  que  obtendría en París  al imponerse a la francesa  Simonne Mathieu.

Palmarés

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Véase también 
 Torneo de Roland Garros
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Roland Garros (Web oficial)

Torneo de Roland Garros 1933